Цимлянское городское поселение — муниципальное образование в Цимлянском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — город Цимлянск.

Административное устройство 
В состав Цимлянского городского поселения входит 1 населённый пункт:
 город Цимлянск.

Население

Достопримечательности 
 Свято-Никольский храм.  В 1839 году в городе построен каменный трехпрестольный храм, посвященный Николаю Чудотворцу. После затопления ложа Цимлянского водохранилища здание храма было взорвано.

В 1992 году для строительства нового храма был выделен участок площадью 0,4 га в центре города Цимлянска.  В 1994 году на месте будущего храма  установлен памятный крест. Строительство храма началось в 1996 году. Освещение храма состоялось в день престольного праздника Святителя Николая 19 декабря 2000 года.
 Церковь Николая Мирликийского.
 Цимлянская ГЭС. Построена в 1949—1954 годах в основном заключёнными лагерей ГУЛага. Одна из «великих строек коммунизма», обеспечивает крупнотоннажное судоходство на нижнем Дону. Способствует орошению засушливых земель области,  защиту от наводнений и выработку электроэнергии.
 Шлюз № 14 Цимлянского гидроузла расположен между Волгодонском и Цимлянском. Перед шлюзом сооружен монумент в честь соединения пяти морей со скульптурами носовых частей кораблей.
 Аллея героев Цимлы (2006). На аллее установлено 11 бюстов Героев Советского Союза или полных кавалеров ордена Славы (Алексей Пудович Солод). Скульптур  — член Союза художников России Егор Егорович Дердиященко.
 Приморский парк.
 Здание с колоннами санатория Цимлянский.
 Обелиск строителям Цимлянского гидроузла.
 Ротонда на берегу Цимлы.
 Памятник Воинам освободителям.
 Памятник В. И. Ленину.
 Памятник поэту Фролову В. И.
 Монумент строителям Волго-Дона.

Фотогалерея

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания

Ссылки 
 Местная власть
 Официальный сайт Администрации г. Цимлянска
 Образовательный портал Цимлянского района

Городские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Цимлянского района